Als Verkehrsunfall wird bezeichnet 
ein Unfall im Flugverkehr: siehe Flugunfall
umgangssprachlich eine ungewollte Schwangerschaft
ein Unfall im Straßenverkehr: siehe Straßenverkehrsunfall
ein Unfall im Zugverkehr: siehe Zugunfall